«Завербо́ван» () — американский комедийный телесериал, который транслировался на телеканале Fox с 10 января по 28 марта 2014 года. Fox заказал 13 эпизодов сериала в мае 2013 года. Несмотря на низкие рейтинги сериал получил положительные отзывы.

26 марта канал решил прекратить показывать телесериал, а 7 мая 2014 года ситком был закрыт. Оставшиеся 4 эпизода были показаны с 1 по 22 июня 2014 года.

Сюжет 
Военного Пита Хилла из-за недоразумения переводят из Афганистана в тыл. Тут он является командиром небольшого отряда, в котором также состоят его менее успешные братья Деррик и Рэнди.

В ролях

Основной состав 
 Джофф Стульц — старший сержант Пит Хилл
 Крис Лоуэлл — капрал Деррик Хилл
 Паркер Янг — рядовой первого класса Рэнди Хилл
 Кит Дэвид — комманд-сержант-майор Дональд Коуди
 Анжелика Кебрал — старший сержант Джилл Перес

Второстепенный состав 
 Кайл Дэвис — рядовой первого класса Добкисс
 Таня Гунади — рядовой первого класса Парк
 Мел Родригес — специалист Чубовски
 Морт Бёрк — рядовой первого класса Морт Гамбл
 Мишель Буто — рядовой первого класса Таниша Робинсон
 Росс Филипс — второй лейтенант Тайсон Шнибергер
 Джесси Ходжес — Эрин
 Роб Ламер — Сэм

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Программы телеканала Fox
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Флориде
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2014 году